Millwood (Carolina do Sul)
Millwood (Washington)

Desambiguações de topônimos